Калеба́с, калебаса ( — тыква) — традиционный сосуд для приготовления и питья мате, тонизирующего напитка народов Южной Америки. Сосуды выделывались индейцами из древесной . Познакомившиеся с напитком испанцы начали производить калебасы также из других материалов, таких как древесина палисандра, дуба, кебрачо, а также фарфора, керамики, серебра и некоторых других.

Калебас обычно украшен выжженным или нарезным узором. Пьётся мате обычно при помощи специальной металлической бомбильи или тростинки (из тростника или бамбука).

Названия 
Другие названия сосуда:
 Испанские: мате, гуампа.
 Португальские: кабаса, куя.
Что интересно, на языке кечуа слово «мати» (matí) означает сосуд, сделанный из тыквы. Вероятнее всего, испанцы взяли это слово, чтобы обозначить не только сосуд, но и сам напиток. Индейцы гуарани называли используемый для заваривания мате сосуд Каальгуа (Kaalgua), как составное слово от Kaa — трава, Ль — вода, и Гуа — ёмкость, то есть ёмкость для настоя.

Изготовление калебаса из тыквы 
Оригинальным и наиболее распространённым является калебас, сделанный из тыквы-горлянки. Для изготовления калебаса специально выращенные тыквы сортируют по размеру: из тыквы большего размера делают симарроны для совместного питья горького мате в мужской компании, из меньших делают традиционные сосуды с узким горлышком для индивидуального питья или вдвоём. Будущий сосуд должен быть подвергнут специальной обработке и сушке для удаления остатков мякоти и масла, которые придали бы напитку нестерпимо горький вкус. На фабриках при массовом производстве тыквы подвергают обжигу. Далее калебас украшают узорами, либо выжигая их, либо вырезая или выцарапывая. Горловину сосуда чаще всего обивают серебром или альпакóй. Большим спросом пользуются калебасы, зашитые в грубую кожу. Прошитые защипы кожаной рубашки образуют что-то вроде ножек, которые придают сосуду устойчивость. В другом случае, если донышко самого сосуда не плоское, к нему можно подобрать подставку, для изготовления которой используются серебро, альпакá или железо.

Уход за калебасом 
Калебас после каждого использования следует прочистить и хорошо высушить. При нормальном использовании, то есть, ежедневном, многоразовом, никакого ухода за калебасом из тыквы не требуется, портиться он начинает, когда его по несколько дней подряд оставляют с мокрой травой. Время от времени проводится процесс обжига с помощью специального приспособления с металлическим цилиндриком на конце. Цилиндрик сильно нагревают на огне и прижигают им стенки сосуда с внутренней стороны, куда иногда засыпают немного сахара.

«Оживление» тыквенного сосуда 
После долгого хранения, а также перед первым использованием тыквенный мате необходимо «оживить». Для этого он засыпается на - травой мате, заливается горячей водой и настаивается около суток (или с коньяком — двое суток). Нельзя оставлять калабас с травой и водой на большее время — трава с водой могут заплесневеть, после чего сосуд придется выбросить. Затем настой выливается. Калебас снова готов к употреблению. Эта процедура делается для того, чтобы поры тыквы, из которой сделан сосуд, закрылись и пропитались солями, содержащимися в траве мате. При хранении рекомендуется засыпать несколько граммов сухой травы в калебас.

См. также 
 Гуампа — сосуд с расширяющейся горловиной, чаще всего из рога, также используется для питья мате.
 Терере — напиток из листьев падуба парагвайского, в отличие от мате приготовляется с холодной водой.
 Бомбилья — трубочка, используемая для употребления напитка мате.

Примечания

Литература 
 

Мате
Посуда
Культура Южной Америки